Усы́ () — село в Актанышском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Входит в Усинское сельское поселение.

География 
Село находится в Восточном Закамье, в бассейне реки Базяна. Расположено в 28 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село было основано не позднее 1755 года.

В XVIII–XIX веках жители относились к сословиям башкир-вотчинников (Мушугинской тюбы Булярской волости) и тептярей. Подворная перепись 1912—1913 годов зафиксировала проживание в деревне также башкир-припущенников.

Традиционные занятия жителей – земледелие и скотоводство. По «Сведениям 1870 года», в деревне работала водяная мельница, действовали мечеть и мектеб. В начале ХХ века в селе действовали мечеть, мектеб (1858 г.), 2 водяные мельницы, кузница, бакалейная лавка, хлебозапасный магазин. Земельный надел сельской общины составлял 2806 десятин.

До 1866 года селение входило в Мушугинскую тюбу Булярской волости. До 1920 года — в Поисевскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Актанышском, с 10 февраля 1935 года в Калининском, с 12 октября 1959 года в Актанышском, с 1 февраля 1963 года в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В годы коллективизации в селе был организован колхоз «Усы». В 1957 году вошёл в состав совхоза имени Кирова. В 1994–1996 годах совхоз села был реорганизован в объединение кооперативов «Усы», позже объединившееся с ООО «Киров».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 100%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма „Актаныш“» (полеводство, мясо-молочное скотоводство).

Инфраструктура 
В селе действуют начальная школа (с 1974 г.), дом культуры, библиотека, детский сад (в здании многофункционального центра, построен в 2013 г.).

Известные люди 
Р. Х. Закиров (1938—2007) — поэт.
Х. К. Каримова (р. 1925) — заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения РСФСР.
Р. Н. Мингазова (р. 1958) — заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук.
Р. Г. Салихова (р. 1948) — народная артистка РТ.
Н. Т. Талипов (1932—1996) — заслуженный ветеринарный врач РТ.
И. Т. Уразаев (р. 1931) — заслуженный учитель РФ.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки  
 

Населённые пункты Актанышского района